Перша професіональна футбольна ліга 2020—2021 — 97-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Чемпіоном вдесяте поспіль став Лудогорець.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 
Очки, набрані у Першому раунді, зберігаються.

Лідери чемпіонату

Кваліфікація до Ліги конференцій УЄФА 
Очки, набрані у Першому раунді, зберігаються.

Втішний раунд 
Очки, набрані у Першому раунді, зберігаються.

Плей-оф до Ліги конференцій 
Переможець отримає путівку до Другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021-22

|}

Плей-оф вибування 

|}

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway  

2021
Болгарія
Болгарія
2020 у болгарському спорті
2021 у болгарському спорті